Chris Butler (actor) actor estatunidenc
 Chris Butler (ciclista) (Hilton Head Island, 1988), ciclista estatunidenc
 Chris Butler (cineasta) (Liverpool, 1947), director de cinema, realitzador i guionista britànic
 Chris Butler (hoquei sobre gel) (St. Louis, 1986), jugador de hoquei sobre gel estatunidenc

Altres:

 Christopher Butler (1902-1986), bisbe catòlic anglès